

Куровиці — село в гміні Єжманова Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Куровиці — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Куровиці — село в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства